Санакоев Григорий Тамерланович (Сакакоты Григорий Тамерланы фырт, осет.) - военный, принимавший участие в Южноосетинской войне.

Биография 
Григорий, родился в 1974 году. Окончил Цхинвальскую среднюю школу №2. В возрасте 15 лет,  23 ноября 1989 года, стоял в первом ряду защитников Цхинвала,

После начала Южноосетинской войны, Григорий решил вступить в ряды ОМОН. Но принимали туда только тех, кто служил в СССР. Григорий не подходил по возрасту и здоровью, плохое зрение. Он уговорил врачей и военный комиссариат принял его в ОМОН.

Из воспоминаний бывшего командира отряда Вадима Газаева:

На войне 

7 июня 1992 года, Григорий, в составе подразделения ОМОН оборонял южную окраину Цхинвала. В 19.00 вечера их позиции стали атаковать вооружённые силы Грузии. Все попытки взять штурмом его позицию оказались безуспешными, но Грузинский БМП сделав обходной манёвр, двинулся на бойца с запада. Отстреляв весь боезапас пулемета и автомата, Григорий остался безоружен, захвачен войсками противника. Вскоре убит.

Последние слова Григория:

Память 

В сентябре 2012 года указом президента Южной Осетии Леонида Тибилова, Григорий Санакоев был посмертно награжден самой высокой государственной наградой Республики – Орденом Уацамонга. Посмертно награжден также медалями «Защитнику Отечества», «За жертвенное служение» (Россия). Именем Григория Санакоева названы улицы в Цхинвале и поселке Дзау, а также Дзауская школа-интернат.

В искусстве 
Книга - "Я осетин!"  в которой изложены свидетельства близких людей, хорошо знавших Григория с детства.

Фильм - "Гришик" (реж. Гри Мамиев) в роли Вадим Икоев